Антал Серб (угор. Szerb Antal; *1 травня 1901, Будапешт — †27 грудня 1945, Балф) — угорський вчений і письменник.
 Кир Стефан Серб або Стефан Серб (серб. Кир Стефан Србин; II половина XIV—XV століття, за деякими даними — 1350 (?) — 1430 (?)) — сербський чернець.